Charles Hamlin ist der Name folgender Personen:

* Charles Hamlin (Ruderer) (1947–2021), US-amerikanischer Ruderer 
 Charles S. Hamlin (1861–1938), US-amerikanischer Rechtsanwalt und zwischen 1914 und 1916 erster Vorsitzender des Federal Reserve System